Halbe bezeichnet:

 Halbe, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Kesselschlacht von Halbe, eine Schlacht des Zweiten Weltkrieges
 Waldfriedhof Halbe, eine Kriegsgräberstätte
 Landwerk Halbe, ein Hachschara-Zentrum
 die Hälfte von etwas, siehe Bruchrechnung
 in Süddeutschland einen halben Liter Bier, siehe Bierglas#Biermaße
 ein ungarisches Volumenmaß, siehe Media (Einheit)

Halbe ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Halbe (1894–1986), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 August Halbe (1912–1974), deutscher katholischer Priester
 Bernd Halbe (* 1959), deutscher Rechtsanwalt
 Bernhard Halbe (* 1958), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister der Stadt Schmallenberg
 Jürgen Halbe (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Luise Halbe (1867–1957), Ehefrau des deutschen Schriftstellers Max Halbe
 Markus Halbe (* 1996), deutscher Schauspieler
 Max Halbe (1865–1944), deutscher Schriftsteller des Naturalismus
 Rüdiger Halbe (1944–2018), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Halb